El término Mechanical Animals (Animales Mecánicos en español) puede referirse a lo siguiente:

 Mechanical Animals, álbum de estudio del cantante Marilyn Manson.
 Mechanical Animals es el nombre de una de las canciones del álbum anterior.
 La Gira Mechanical Animals en promoción al mismo álbum por Marilyn Manson.